УЕФА Лига шампиона 2020/21. била је 66. сезона одржавања овог најважнијег УЕФА-иног клупског такмичења, а 29. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива из Купа европских шампиона у УЕФА Лига шампиона.

Завршна утакмица је одиграла на Стадиону Драгао у португалском Порту. Победник Лиге шампиона 2020/21. аутоматски ће се квалификовати у групну фазу Лиге шампиона наредне сезоне и имаће право да игра против победника Лиге Европе 2020/21. у УЕФА суперкупу 2021. године.

Бајерн Минхен је бранио титулу шампиона. Међутим, Париз Сен Жермен га је избацио у четвртфиналу такмичења. Та два тима срела су се у прошлогодишњем финалу. 

Челси је у финалу победио Манчестер Сити резултатом 1 : 0 и тако по други пут у својој историји освојио Лигу шампиона.

Учешће екипа

Распоред екипа

Екипе

Календар такмичења

Прелиминарна рунда 
Прелиминарна рунда је била турнирског типа и комплетно је одиграна у Ниону. Победник ове рунде пласирао се у прво коло квалификација за Лигу шампиона. Поражене екипе наставиле су са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2020/21.

Жреб за прелиминарну рунду одржан је 17. јула 2020. године. Полуфиналне утакмице су игране 8. августа, а финална 11. августа 2020. године.

Квалификације

Прво коло квалификација  
Поражене екипе су наставиле са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2020/21.

Жреб за прво коло квалификација је одржан 9. августа 2020. године. Утакмице су игране 18. и 19. августа 2020. године.

 

{{OneLegResult| Флоријана | МЛТ | 0:2 | 'ЧФР Клуж | РУМ }}

|}

 Друго коло квалификација 
Друго коло квалификација је било подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела су наставиле са такмичењем у трећем колу квалификација за Лиге Европе 2020/21.

Жреб за друго коло квалификација је одржан 10. августа 2020. године. Утакмице су игране 25. и 26. августа 2020. године.

 
|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

 Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је било подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе из Стазе првака су наставиле са такмичењем у колу плеј-офа Лиге Европе 2020/21. Поражене екипе из Стазе лиге су стекле право учешћа у групној фази Лиге Европе 2020/21.

Жреб за треће коло квалификација је одржан 31. августа 2020. године. Утакмице се играју 15. и 16. септембра 2020. године.

 
|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6| Стаза лиге

|}

 Коло плеј-офа 
Коло плеј-офа је било подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела су наставиле са такмичењем у групној фази Лиге Европе 2020/21.

Жреб за коло плеј-офа био је одржан 1. септембра 2020. године. Прве утакмице су игране 22. и 23. септембра, а реванш мечеви 29. и 30. септембра 2020. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

 Групна фаза 

Жреб за групну фазу је био одржан 1. октобра 2020. године у Женеви.

Шешир 1 (по рангу у лигама)
 Бајерн МинхенОЛШ Коеф: 136.000 СевиљаОЛЕ Коеф: 102.000 Реал Мадрид Коеф: 134.000 Ливерпул Коеф: 99.000 Јувентус Коеф: 117.000 Пари Сен Жермен Коеф: 113.000 Зенит Санкт Петербург Коеф: 64.000 Порто Коеф: 75.000Шешир 2
 Барселона Коеф: 128.000 Атлетико Мадрид Коеф: 127.000 Манчестер Сити Коеф: 116.000 Манчестер јунајтед Коеф: 100.000 Шахтар Доњецк Коеф: 85.000 Борусија Дортмунд Коеф: 85.000 Челси Коеф: 83.000 Ајакс Коеф: 69.500Шешир 3
 Динамо Кијев Коеф: 55.000 Ред Бул Салцбург Коеф: 53.500 РБ Лајпциг Коеф: 49.000 Интер Коеф: 44.000 Олимпијакос Коеф: 43.000 
 Лацио Коеф: 41.000 Краснодар Коеф: 35.500 Аталанта Коеф: 33.500Шешир 4
 Локомотива Москва Коеф: 33.000 Олимпик Марсељ Коеф: 31.000 Клуб Бриж Коеф: 28.500 Борусија Менхенгладбах Коеф: 26.000 Истанбул Башакшехир Коеф: 21.500 Мидтјиланд Коеф: 14.500 
 Рен Коеф: 14.000 Ференцварош Коеф: 9.000''

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 

Жреб је био одржан 14. децембра 2020. године. Прве утакмице су игране 16, 17, 23. и 24. фебруара, а реванш мечеви 9, 10, 16. и 17. марта 2021. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 19. марта 2021. године. Прве утакмице су игране 6. и 7. априла а реванш мечеви 13. и 14. априла 2021. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 19. марта 2021. године. Прве утакмице су игране 27. и 28. априла, а реванш мечеви 4. и 5. маја 2021. године.

|}

Финале

Најбољи стрелци 

Извор:

Најбољи асистенти 

Извор:

Види још 
 УЕФА Лига Европе 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница УЕФА Лиге шампиона на сајту УЕФА

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Лига шампиона
УЕФА Лига шампиона 2020/21.